Jan Peters
 Jan Peters (1909–1961) holland filozófus
 Jan Peters (1932–2011) német történész
 Jan Peters (1953) holland labdarúgó (Feyenoord)
 Jan Peters (1954) válogatott holland labdarúgó (NEC, AZ)
 Jan Peters (1976) német informatikus
hasonló nevűek
 Jan-Eric Peters (1965) német újságíró
 Jan-Michel Peters (1962) német biológus